Kasesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kasesjön, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun, 
Kasesjön, Dalsland, sjö i Munkedals kommun,  (4,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn